Юзвяк () — Польская фамилия

  (род. 1970) — польский футболист.
  (род. 1983) — польская фехтовальщица, чемпионка Европы.
  (род. 1939) — польский футболист, игравший на позиции нападающего.
 Юзвяк, Камил (род. 1998) — польский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Юзвяк, Марек (род. 1967) — польский футболист, игравший на позиции защитнитка.
 Юзвяк, Мариан (1935—2021) — польский политик, воевода калишский (1987—1990).
 Юзвяк, Францишек («Витольд») (1895—1966) — польский коммунистический деятель.
 Юзвяк, Чеслав (1919—1942) — блаженный Римско-Католической Церкви, мученик.

См. также 
 Юзвик